gli Shirazi, una popolazione storica dell'Africa orientale, di origine mista africana e mediorientale
 il periodo shirazi, un'epoca della storia della Tanzania caratterizzata dal predominio culturale e politico del popolo shirazi
 un sottogruppo dell'etnia africana dei Bajuni